Termenul de viață  (lat. vita = „viața, formă de viață“) se poate referi la:
Totalitatea caracteristicilor și proceselor petrecute într-un organism viu
Datele personale ale unei persoane respectiv biografia
Nume unor diverse publicații
și altele.

Termenul apre în numeroase împrejurări și expresii, ca de exemplu:
Viață - trăsătura caracteristică organismelor vii
 Vieața (revistă), (28 noiembrie 1893, București, scoasă de Al. Vlahuță și A. Urechia)
 Viața, universul și tot restul - un roman de SF
 Viața arădeană - periodic
 Viața cu Louie - serial de desene animate
 Viața liberă - ziar, Galați
 Viața literară, (1926, București)
 Viața lui Cezar, biografie de Plutarh
 Viața lui David Gale - film de cinematografie
 Viața militară - periodic
 Viața Românească, (1906, 1920, Iași); (1930, București)
 Viața studențească, (1956, București)
 Viață extraterestră - actualmente ipoteză
 Viața de apoi - un concept religios, ezoteric sau metafizic
 Pomul vieții - simbol religios